De 2de editie van de UEFA Champions League werd gewonnen door AC Milan in de finale tegen FC Barcelona.

Voorronde 

|align=right|HJK Helsinki  || align=center|2 - 1||align=left| Norma Tallinn || align=center|1 - 1 || align=center|1 - 0
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|Ekranas Panevėžys  || align=center|0 - 2 ||align=left|  Floriana FC || align=center|0 - 1 || align=center|0 - 1
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|B68 Toftir  || align=center|0 - 11 ||align=left|  Croatia Zagreb || align=center|0 - 5 || align=center|0 - 6
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|Skonto Riga  || align=center|1 - 1 (11-10 n.p.)||align=left| Olimpija Ljubljana || align=center|0 - 1 || align=center|1 - 0
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|Cwmbran Town  || align=center|4 - 4 ||align=left|  Cork City FC || align=center|3 - 2 || align=center|1 - 2
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|Dinamo Tbilisi  || align=center|2 - 4 ||align=left|  Linfield FC || align=center|2 - 1 || align=center|0 – 3 
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|Avenir Beggen  || align=center|0 - 3 ||align=left|  Rosenborg BK || align=center|0 - 2 || align=center|0 - 1
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|Partizan Tirana  || align=center|0 - 3 ||align=left|  ÍA Akranes || align=center|0 - 0 || align=center|0 - 3
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|Omonia Nicosia  || align=center|2 - 3 ||align=left|  FC Aarau || align=center|2 - 1 || align=center|0 - 2
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|Zimbru Chisinau  || align=center|1 - 3 ||align=left|  Beitar Jeruzalem || align=center|1 - 1 || align=center|0 - 2
|}
r = reglementaire uitslag van 3-0

Eerste ronde 

|align=right|FC Porto  || align=center|2 - 0||align=left| Floriana FC || align=center|2 - 0 || align=center|0 - 0
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|ÍA Akranes  || align=center|1 - 3 ||align=left|  Feyenoord || align=center|1 - 0 || align=center|0 - 3
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|AS Monaco  || align=center|2 - 1||align=left| AEK Athene || align=center|1 - 0 || align=center|1 - 1
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|Steaua Boekarest  || align=center|4 - 4||align=left| Croatia Zagreb || align=center|1 - 2 || align=center|3 - 2
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|Rangers FC  || align=center|4 - 4 ||align=left|  Levski Sofia || align=center|3 - 2 || align=center|1 - 2
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|Werder Bremen  || align=center|6 - 3||align=left| Dinamo Minsk || align=center|5 - 2 || align=center|1 - 1
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|Linfield FC  || align=center|3 - 4 ||align=left|  FC København || align=center|3 - 0 || align=center|0 - 4 (n.v.)
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|FC Aarau  || align=center|0 - 1 ||align=left|  AC Milan || align=center|0 - 1 || align=center|0 - 0
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|AIK Fotboll  || align=center|1 - 2 ||align=left|  Sparta Praag || align=center|1 - 0 || align=center|0 - 2
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|HJK Helsinki  || align=center|0 - 6 ||align=left|  RSC Anderlecht || align=center|0 - 3 || align=center|0 - 3
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|Kispesti Honvéd FC  || align=center|3 - 5 ||align=left|  Manchester United FC || align=center|2 - 3 || align=center|1 - 2
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|Galatasaray  || align=center|3 - 1||align=left| Cork City FC || align=center|2 - 1 || align=center|1 - 0
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|Lech Poznań  || align=center|7 - 2||align=left| Beitar Jeruzalem || align=center|3 - 0 || align=center|4 - 2
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|Skonto Riga  || align=center|0 - 9 ||align=left|  Spartak Moskou || align=center|0 - 5 || align=center|0 - 4
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|Dinamo Kiev  || align=center|2 - 5 ||align=left|  FC Barcelona || align=center|0 - 1 || align=center|2 - 4
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|Rosenborg BK  || align=center|4 - 5 ||align=left|  Austria Wien || align=center|3 - 1 || align=center|1 - 4
|}

Achtste finales 

|align=right|FC Porto  || align=center|1 - 0||align=left| Feyenoord || align=center|1 - 0 || align=center|0 - 0
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|AS Monaco  || align=center|4 - 2||align=left| Steaua Boekarest || align=center|4 - 1 || align=center|0 - 1
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|Levski Sofia  || align=center|2 - 3 ||align=left|  Werder Bremen || align=center|2 - 2 || align=center|0 - 1
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|FC København  || align=center|0 - 7 ||align=left|  AC Milan || align=center|0 - 6 || align=center|0 - 1
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|Sparta Praag  || align=center|2 - 5 ||align=left|  RSC Anderlecht || align=center|0 - 1 || align=center|2 - 4
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|Manchester United FC  || align=center|3 - 3 ||align=left|  Galatasaray || align=center|3 - 3 || align=center|0 - 0
|- align=center bgcolor=#fffafa
|align=right|Lech Poznań  || align=center|2 - 7 ||align=left|  Spartak Moskou || align=center|1 - 5 || align=center|1 - 2

|}

Groepsfase

Groep A

Groep B

Halve finales 

|}

Finale

Kampioen 

UEFA Champions League
Europacupvoetbal 1993/94